

Personen 
Marilyn Maxwell (1921-1972), een Amerikaans actrice
Marilyn J. Ziffrin (1926), een Amerikaans componiste en pianiste
Marilyn Monroe (1926-1962), een Amerikaanse actrice en zangeres
Marilyn French (1929-2009), een Amerikaans schrijfster en feministe
Marilyn Moore (1931-1992), een Amerikaanse jazz-zangeres
Marilyn Horne (1934), een Amerikaans operazangeres
Marilyn Chris (1938), een Amerikaans actrice
Marilyn Rockafellow (1939), een Amerikaans actrice
Marilyn Shrude (1946), een Amerikaans componiste en pianiste
Marilyn vos Savant (1946), een Amerikaans auteur
Marilyn Crispell (1947), een Amerikaans jazzpianiste en componiste
Marilyn Burns (1949-2014), een Amerikaans actrice
Marilyn Waring (1952), een Nieuw-Zeelands feministe en politica
Marilyn Martin (1954), een Amerikaans zangeres
Marilyn Mazur (1955), een Deens-Amerikaans slagwerkster, zangeres en componiste
Marilyn Douala Bell (1957), een Kameroens prinses en econome
Marilyn Chambers (1959-2009), een Amerikaans actrice en pornoactrice
Marilyn Moses (1960), een Curaçaos arts en politica
Marilyn Kirkpatrick (1967), een Amerikaans politica
Marilyn Manson (1969), een Amerikaanse zanger
Marilyn Agliotti (1979), een Nederlands hockeyster
Marilyn Okoro (1984), een Brits atlete

Overig 
Marilyn, een heuvel in Ierland
Marilyn (2011), Canadese film uit 2011